32-й армійський корпус (Третій Рейх)
 32-й армійський корпус (СРСР)
 32-й армійський корпус (Україна)